Plaats in Indonesië
 Kedungharjo (Mantingan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Kedungharjo (Widang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java